Quinta da Granja (Lisboa) - Benfica
 Quinta da Granja (Tomar) - distrito de Santarém
 Quinta da Granja (Lamego) - distrito de Viseu

Desambiguação